Сакалум има више значења:

 Општина Сакалум (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сакалум (Сакалум, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику